Ludwik Jakub Chomiński (zm. 1739) –  pisarz wielki litewski, marszałek oszmiański, koniuszy oszmiańsk, starosta oszmiański, starosta hubski
 Ludwik Chomiński (1890–1958) – polski polityk ludowy, poseł do Sejmu Litwy Środkowej i na Sejm II Rzeczypospolitej